Gay Blade puede referirse a:

 Gay Blades, una película de comedia estadounidense de 1946 dirigida por George Blair.
 Zorro, the Gay Blade, una película de comedia de 1981.
 Washington Blade, un periódico LGBT publicado en Washington, DC.
 GayBlade, un videojuego de temática LGBT para computadoras domésticas lanzado en 1992.